Савинское — русский топоним.

Населённые пункты 
 Савинское — исчезнувший посёлок в Суетском районе Алтайского края.
 Савинское — село в Плесецком районе Архангельской области.
 Савинское — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Савинское — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Савинское — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Савинское — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Савинское — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Савинское — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Савинское — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Савинское — село в Ульчском районе Хабаровского края.
 Савинское — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Савинское — село в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Савинское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Савинское — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Савинское — село в Ростовском районе Ярославской области.
 Савинское — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Савинское — деревня в Огарковском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Савинское — село в Тутаевском районе Ярославской области.
 Савинское — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Муниципальные образования 
 Савинское городское поселение (Архангельская область)
 Савинское сельское поселение — сельские поселения в ряде регионов России:
 Савинское сельское поселение (Волгоградская область) 
 Савинское сельское поселение (Ивановская область)
 Савинское сельское поселение (Костромская область)  
 Савинское сельское поселение (Новгородская область) 
 Савинское сельское поселение (Пермский край) 
 Савинское сельское поселение (Хабаровский край)

Озёра 
 Савинское (озеро, Тверская область) — озеро в Тверской области.
 Савинское (озеро, Великолукский район) — озеро в Великолукском районе Псковской области
 Савинское (озеро, Новосокольнический район) — озеро в Новосокольническом районе Псковской области
 Савинское 2 (озеро, Новосокольнический район) — озеро в Новосокольническом районе Псковской области

Месторождения полезных ископаемых 
 Савинское месторождение (Архангельская область) — месторождение известняков и глин в Архангельской области.
 Савинское месторождение (Иркутская область) — месторождение магнезитов в Иркутской области.

См. также 
 Савино
 Савинский район